

Persone 
 Alessandro Melli (1969) – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
 Alfredo Melli (1870-1952) – giornalista italiano
 Elide Melli (1952) – attrice, produttrice cinematografica e televisiva italiana
 Giulia Melli (1998) – pallavolista italiana
 Giuseppe Melli (1876-1929) – avvocato e giornalista italiano
 Gonzalo Luján Melli (2001) – calciatore argentino
 Guido Melli (1900-1985) – medico e professore universitario italiano
 Juan Alberto Andreu, detto Melli (1984) – calciatore spagnolo
 Nicolò Melli (1991) – cestista italiano
 Rina Melli (1882-1958) – giornalista e sindacalista italiana
 Roberto Melli (1885-1958) – pittore italiano